Группа C на чемпионате Европы по футболу 2012 — одна из четырёх групп на чемпионате Европы. Первые матчи в группе были сыграны 10 июня 2012 года, заключительные — 18 июня 2012 года. Все шесть матчей состоялись в Польше: в Познани и Гданьске. Группа состоит из команд Испании, Италии, Ирландии и Хорватии.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Испании является двукратным чемпионом Европы: 1964 и 2008. В первом случае в финале была обыграна сборная СССР со счётом 2:1, а во втором — команда Германии 1:0. Кроме того, «красная фурия» дошла до  финала на Евро 1984 года, где уступила Франции  — 0:2. Испания также является действующим чемпионом мира.

Сборная Италии только один раз выигрывала Евро: в 1968 году. В финале «лазурные» отпраздновали победу над сборной Югославии по итогам переигровки. Было участие в финале Евро 2000, где «скуадра адзурра» проиграла сборной Франции, и «бронза» чемпионата Европы 1988.

Перед третьем матчем на счету итальянцев было два очка. Для того чтобы продолжить дальнейшее участие в чемпионате сборной Италии была нужна только победа над сборной Ирландии и победа одной из команд в матче между сборной Хорватии и сборной Испании. Итальянцам удалось победить ирландцев со счетом 2:0, а сборная Испании за две минуты до конца основного времени открыла счет в параллельной встрече. В итоге сборной Италии удается занять второе место в группе C и продолжить чемпионат.

Ирландия дольше остальных команд не выходила в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Последний раз они доходили до финальной части в 1988 году.

Еще до начала третьего и последнего матча группы, сборная Ирландии не набрала ни одного очка и не могла претендовать на выход из группы. Ирландцы проиграли третий матч пропустив два безответных гола.

Сборная Ирландии отправляется домой, так и не набрав ни одного очка.

Сборная Хорватии квалифицировалась на чемпионат Европы трижды. Первый раз — в 1996 году. Тогда Хорватия вышла из группы со второго места, но в четвертьфинале проиграла сборной Германии со счётом 2:1. В 2004 году Хорватия заняла третье место в группе. В 2008 году хорваты дошли до четвертьфинала, где проиграли сборной Турции по результатам послематчевых пенальти, которых могли избежать, если бы не пропустили гол на последней минуте дополнительного времени.

Перед третьим матчем хорваты имели в своем активе четыре очка и были на одной строчке с испанцами. Для того, чтобы остаться на турнире сборной Хорватии была нужна победа над сборной Испании, но в случае ничьи или победы ирландцев в параллельном матче её устроила бы даже ничья. Если хорваты проиграли бы последний матч, то им, для дальнейшего продолжения участия на чемпионате, была нужна победа сборной Ирландии.

В итоге хорваты проиграли третий матч, пропустив один мяч за две минуты до окончания основного времени матча. Сборная Хорватии покидает чемпионат набрав заняв третье место в группе C.

Стадионы 
3 матча группового этапа пройдет на стадионе PGE Arena в Гданьске и 3 матча группового этапа на Городском стадионе в Познани.

1 тур

Матч № 5. Испания — Италия

Матч № 6. Ирландия — Хорватия

Положение после тура

2 тур

Матч № 13. Италия — Хорватия

Матч № 14. Испания — Ирландия

Положение после тура

3 тур

Матч № 21. Хорватия — Испания

Матч № 22. Италия — Ирландия

Итоги

Ссылки 
 Чемпионат Европы. Группа C. Сайт УЕФА

Примечания 

Группа C